Elbflorenz ("Firenze sull'Elba") – soprannome della città di Dresda
 Elbflorenz – squadra di pallamano di Dresda
 Elbflorenz – serie televisiva tedesca
 Dresdner Süßwarenfabriken Elbflorenz – ditta di Dresda